Урвалсдейлд 2008 — 97-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ісландії. Чемпіоном вчетверте став Гапнарфйордур.

Учасники

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб КР взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 як переможець Кубка Ісландії 2008

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Урвалсдейлд на soccerway 
 Урвалсдейлд на rsssf  

2008
Ісландія